Siedlec (gemeente)
 Siedlec (powiat Gostyński)
 Siedlec (powiat Wolsztyński)
 Siedlec (Neder-Silezië)